Magomed Ramazánov –en ruso, Магомед Рамазанов– es un deportista ruso de origen daguestano que compite en lucha libre. Ganó una medalla de plata en el Campeonato Europeo de Lucha de 2020, en la categoría de 79 kg.

Palmarés internacional

Referencias

Luchadores de Rusia